

Села:
 Улашанівка — Житомирська область, Житомирський район
 Улашанівка — Хмельницька область, Шепетівський район

Див. також 
 Прикордонна Улашанівка